Балейбелен () — искусственный язык, разработанный османским писателем-суфием Мухьи Гюльшени (Muhyî-i Gülşenî) и его последователями в 1574 году.

Единственное известное сохранившееся произведение — это «словарь Балейбелен», находящийся в Национальной библиотеке Франции.

Балейбелен является апостериорным языком. Лексика заимствована из персидского, турецкого и арабского, в то время как грамматика — из турецкого языка. В качестве письменности использовался османский алфавит. Автор языка — турецкий мистик Мухьи Гульшени, родом из Эдирне. Гюльшени являлся членом одного из суфийских орденов Каира.
В отличие от современных искусственных языков, которые, как правило, используются в качестве вспомогательного международного языка, или в литературе или кино, Балейбелен был разработан для использования в религиозной литературе. Учитывая давление, оказываемое на суфиев, есть версия, что Балейбелен мог быть языком тайного общения для ограниченного круга лиц.

Идея создания языка строилась на том, что каждый раз, когда Бог отправлял людям новое откровение, оно ниспосылалось на новом языке. Авраам получил откровение на иврите, Иисус — на арамейском языке, а Мухаммед — на арабском языке.
Балейбелен остаётся единственным известным хорошо документированным искусственным языком эпохи Возрождения неевропейского происхождения.

Источники 
 A. Bausani, Geheim- und Universalsprachen: Entwicklung und Typologie. Stuttgart, 1970: Kohlhammer.
 A. Bausani, Le lingue inventate : linguaggi artificiali, linguaggi segreti, linguaggi universali — Roma : Ubaldini, 1974.
 F. Bergmann, Résumé d'études d’odontologie générale et du linguistique générale, Paris, 1875
 Silvestre DeSacy, Kitab asl al-maqasid wa fasl al marasid, Le capital des objets recherchés et le chapitre des choses attendues, ou Dictionnaire de l’idiome Balaïbalan. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Impériale [Paris], 9: 365—396.
 E. Drezen, Historio de la Mondolingvo, Moskvo 1991: Progreso.
 M. Koç, Bâleybelen: İlk Yapma Dil. Istanbul, 2005.

Примечания

Ссылки 
 Baleybelen, Dilsizlerin Dili
 Mustafa Koç'un kitabı
  İlk yapma dil: Bâleybelen
 Esperanto’dan önce Bâleybelen vardı

Искусственные языки
Суфизм
Международные вспомогательные языки